Hosp ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hosp (1892–1972), österreichischer Politiker (CSP)
 Albert Hosp (* 1964), österreichischer Musikjournalist und Moderator
 Anna Hosp (* 1966), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Bruno Hosp (* 1938), italienischer Politiker (SVP)
 David Hosp, US-amerikanischer Schriftsteller
 Eduard Hosp (1886–1979), österreichischer Redemptorist und Kirchenhistoriker
 Franz Philip Hosp (1853–1936), deutschamerikanischer Landschaftsgärtner und Baumschuler
 Inga Hosp (* 1943), deutsch-italienische Publizistin
 Josef Hosp (1902–1973), deutscher Gewerkschafter
 Karl von Hosp (1835–1910), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Maria Hosp (1923–1996), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Nicole Hosp (* 1983), österreichische Skirennläuferin
 Nicole Hosp (Politikerin) (* 1982), österreichische Politikerin (FPÖ)